Esta é uma lista de jogadores de futsal do Fluminense Football Club.

Por temporada 
 2011
  Luiz Antônio
  Bruno
  Michel
  Diego Silva
  João Souza
  Gilberto
  André
  Diego Ribeiro
  Carlos Eduardo
  Leandro

2012
</small>

Em fevereiro de 2012, o setor de futsal do  da cidade de Petrópolis anunciou uma parceria com o Fluminense, formando então o Imperial Fluminense. Entretanto, a parceria não vingou, e acabou sendo desfeita com pouco menos de um ano de existência.

Treinadores

Profissionais 
  Fernando Ferretti 
  Márcio Roberto (2011)
  Paulo Mussalém (2012)

Categorias de base 
 Sub-15
  Alan Teixeira (2013 – atual)

 Sub-9
  Dalmo Gimenes (2008 – 2013[...])

Fluminense Football Club